Жупіле Про Ліга 2021—2022 — 119-й сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Титул втретє поспіль здобув Брюгге.

Формат змагань 
Формат чемпіонату лишився минолурічним. Кількість учасників 18. Після двоколового турніру плей-оф грають чотири команди, плей-оф Ліги Європи тепер грають команди, які завершили сезон з п’ятого по восьме місце. Клуби, які фінішують з 9-го місця припиняють участь у першості за винятком клубу, що посяде 17-е місце, який проводить серію матчів з клубом, що посяде друге місце в другому дивізіоні.

Інформація про команди

Стадіони

Перший етап

Результати матчів

Плей-оф

Плей-оф I 

Результати

Плей-оф II 

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф вибування 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 — 30 квітня 2022

|}

Хет-трики 

Примітки
5 Гравець забив 5 голів4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації 
 Про Ліга на soccerway  

2021–2022
Бельгія
Бельгія
2021 у бельгійському спорті
2022 у бельгійському спорті